Даниэль Лесли «Дэнни» Шейес (; родился 10 мая 1959 года, Сиракьюс, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист. Сын известного в прошлом центрфорварда команды «Сиракьюс Нэшнлз/Филадельфия-76» Дольфа Шейеса, который в 1973 году был включён в баскетбольный Зал славы.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Сиракьюсском университете, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Юта Джаз». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Майами Хит» и «Орландо Мэджик». Перед стартом сезона 1999/2000 годов Шейес в качестве свободного агента подписал договор с командой «Миннесота Тимбервулвз», однако из-за травмы так и не сыграл за неё ни одного матча, а после окончания чемпионата объявил о завершении своей спортивной карьеры. Всего в НБА провёл 18 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 1138 игр, в которых набрал 8780 очков (в среднем 7,7 за игру), сделал 5671 подбор, 1299 передач, 560 перехватов и 840 блок-шотов.

В 1977 году Шейес стал чемпионом Маккабиады в составе сборной США, которую тренировал его отец.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Орландо Мэджик»
Родившиеся в Сиракьюсе
Чемпионы Маккабиады